El nombre chufa se puede referir a:

Cyperus esculentus, una planta herbácea que produce el tubérculo comestible conocido como chufa;
Cyperus rotundus, una hierba perenne de la familia de las ciperáceas conocida como chufa púrpura;
Chufa de Valencia, una Denominación de Origen Protegida que protege e identifica el cultivo de la chufa en dieciséis pueblos de la Comunidad Valenciana.